Mwogo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mwogo (vattendrag i Burundi, Rutana), 
 Mwogo (vattendrag i Burundi, Ruyigi), 

Robotskapade Burundiförgreningar